Коц-Готліб Христина Валеріївна
 Аді Готліб
 Йоганн Готліб Фіхте, 
 Ронінсон Готліб Михайлович
 Готалов-Готліб Артемій Григорович
 Готліб Емануїл Давидович 
 Валькер Готліб Андрійович
 Йоганн Готліб Штефані, 
 Самуїл Готліб Гмелін
 Йозеф Готліб Кельрейтер
 Йоганн Готліб Георгі, 
 Філліс Готліб
 Александер Готліб Баумгартен, 
 Вільгельм Готліб Фрідріх Бейтлер
 Йоахім Готліб Швабе, 
 Готліб-Зігфрід Байєр
 Карл Готліб Швайкарт
 Готліб Арсен Борисович

Див. також 

 Готлоб Фреге () — німецький логік, математик та філософ, представник школи аналітичної філософії
 Ґоттліб (значення)
 Готтліб (значення)